Notre-Dame-de-l'Assomption est le vocable sous lequel sont placés ou ont été placés plusieurs édifices religieux catholiques en référence à l'Assomption de la Vierge Marie. Il s'attribue aux édifices suivants :

Abbayes 
 Courgeac (Charente) : abbaye Notre-Dame-de-l'Assomption du Bournet
 Saint-Brice (Charente) : abbaye Notre-Dame-de-l'Assomption de Châtre
 Tignécourt (Vosges) : abbaye Notre-Dame-de-l'Assomption de Flabémont

Basiliques

Belgique 
 Cortenbosch (Limbourg) : basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Cortenbosch

Espagne 
 Lekeitio (Biscaye) : basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Lekeitio

France 
 La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) : basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de La Guerche-de-Bretagne
 Nice (Alpes-Maritimes) : basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Nice

Pays-Bas 
 Zwolle (Overijssel) : basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Zwolle

Cathédrales

France 
 cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption d'Ajaccio
 cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Clermont
 cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption d'Entrevaux
 cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Lescar
 cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Lucciana
 cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Luçon
 cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Mata-Utu
 cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Montauban
 cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Riez
 cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Rouen
 cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Senez

Autres pays 
 Allemagne : cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption-et-Saint-Étienne de Spire
 Canada : cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Moncton
 Italie : cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption d'Aoste, cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Sienne
Népal : Cathédrale de l'Assomption de Katmandou
 Portugal : cathédrale-basilique Notre-Dame-de-l'Assomption d’Évora

Églises

Belgique 
 Collégiale de l'Assomption, à Ciney
 Église Notre-Dame de l'Assomption, à Roux
 Église royale Sainte-Marie, à Schaerbeek (Bruxelles)
 Église Notre-Dame-de-l'Assomption, à Tintigny ;
 Église Notre-Dame-de-l'Assomption à Woluwe-Saint-Lambert  (Bruxelles).
 Église Notre-Dame-de-l'Assomption à Houthem

Canada 
 Blainville : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Châteauguay : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Montréal : église Notre-Dame-de-l'Assomption

Congo (République du) 
 Église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Oyo
 Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Pointe-Noire

France

Auvergne-Rhône-Alpes 
 Aussois (Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Aussois
 Bellevaux (Haute-Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Bellevaux
 Belmont-Tramonet (Savoie) : Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Belmont
 Bernin (Isère) : Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Bernin
 La Biolle (Savoie) église Notre-Dame-de-l’Assomption de La Biolle
 La Boisse (Ain) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de La Boisse
 Bonneval-sur-Arc (Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Bonneval-sur-Arc
 Carroz-d'Arâches (Haute-Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption des Carroz-d'Arâches
 Cercier (Haute-Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Cercier
 La Chapelle-Laurent (Cantal) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de La Chapelle-Laurent
 La Chapelle-Rambaud (Haute-Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de La Chapelle-Rambaud
 Cordon (Haute-Savoie): église Notre-Dame-de-l'Assomption de Cordon
 La Côte-d'Arbroz (Haute-Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de La Côte-d'Arbroz
 Féternes (Haute-Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Féternes
 Fontcouvert-la-Toussuire (Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Fontcouverte-la-Toussuire
 Le Grand-Bornand (Haute-Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption du Grand-Bornand
 Labastide-d'Armagnac (Landes : Église Notre-Dame de l'Assomption de Labastide-d'Armagnac
 Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Lanslebourg-Mont-Cenis
 Mont-Saxonnex (Haute-Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption du Mont-Saxonnex
 La Mure (Isère) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de la Mure
 La Tour-du-Pin : église Notre-Dame-de-l’Assomption de la Tour-du-Pin
 Neuville-sur-Saône (Rhône) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Neuville-sur-Saône
 Peillonnex (Haute-Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Peillonnex
 Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Beaune
 Sainte-Marie-de-Cuines (Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Sainte-Marie-de-Cuines
 Sevrier (Haute-Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Sevrier
 Val-Cenis (Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Bramans 
 Val-Cenis (Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Termignon
 Valloire (Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Valloire
 Vallorcine (Haute-Savoie) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Vallorcine
 Vaulx-en-Velin (Métropole de Lyon) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Vaulx-en-Velin

Bourgogne-Franche-Comté 
 Arinthod (Jura) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Arinthod
 Grancey-sur-Ource (Côte d'Or) : Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Grancey-sur-Ource
 Malicorne (Yonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Malicorne
 Morteau (Doubs) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Morteau
 Phaffans (Territoire de Belfort) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Phaffans
 Pierrefontaine-les-Varans (Doubs) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Pierrefontaine-les-Varans
 Rancenay (Doubs) : église Notre-Dame-de-l'Assomption-des-Champs de Rancenay
 Vanvey (Côte d'Or) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Vanvey
 Villeneuve-sur-Yonne (Yonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Villeneuve-sur-Yonne

Bretagne 
 Belle-Île-en-Mer (Morbihan) : Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Locmaria
 Livré-sur-Changeon (Ille-et-Vilaine) : Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Livré-sur-Changeon
 Quimperlé (Finistère) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Quimperlé

Centre-Val-de-Loire 
 Écueillé (Cher) : Église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Écueillé 
 Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) : Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Pierre-des-Corps

Corse

Grand Est 
 Aix-en-Othe (Aube) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Aix-en-Othe (ou église de la Nativité)
 Bruyères (Vosges) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Bruyères
 Corcieux (Vosges) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Corcieux
 Crévéchamps (Meurthe-et-Moselle) : église Notre-Dame-en-son-Assomption de Crévéchamps
 Eschwiller (Bas-Rhin) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Eschwiller
 Landreville (Aube) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Landreville
 Metz (Moselle) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Metz
Rouffach (Haut-Rhin) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Rouffach
 Saint-Dizier (Haute-Marne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Dizier

Hauts-de-France

Aisne 
 Barzy-en-Thiérache : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Beauvois-en-Vermandois : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Landouzy-la-Cour : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Landouzy-la-Ville : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Lavaqueresse : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Lemé : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Le Sourd : église Notre-Dame-de-l'Assomption

Nord 
 Dunkerque : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Warlaing : église Notre-Dame-de-l'Assomption

Oise 
 Chantilly : église Notre-Dame-de-l'Assomption

Pas-de-Calais

Somme 
 Agenvillers : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Ailly-le-Haut-Clocher : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Assevillers : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Athies : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Béalcourt : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Beaucamps-le-Jeune : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Beaufort-en-Santerre : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Doingt : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Doudelainville : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Estrées-lès-Crécy : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Feuquières-en-Vimeu : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Fienvillers : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Fresnoy-en-Chaussée : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Hautvillers-Ouville : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Longpré-les-Corps-Saints : collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption
 Nesle : collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption
 Oresmaux : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Prouville : église Notre-Dame-de-l'Assomption 
 Varennes : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Vieulaines : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Villers-sur-Authie : église Notre-Dame-de-l'Assomption
 Wiry-au-Mont : église Notre-Dame-de-l'Assomption

Île-de-France 
 Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne) : Église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Ablon-sur-Seine
 Aulnoy (Seine-et-Marne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Aulnoy
 Autouillet (Yvelines) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Autouillet
 Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Auvers-sur-Oise
 Boigneville (Essonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge de Boigneville
 Champcueil (Essonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Champcueil
 Corbreuse (Essonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Corbreuse
 Le Coudray-Montceaux (Essonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge (Le Coudray-Montceaux)
 Crosne (Essonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Crosne
 La Ferté-Alais (Essonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de La Ferté-Alais
 Frémécourt (Val-d'Oise) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Frémécourt
 Haravilliers (Val-d'Oise) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Haravilliers
 Milly-la-Forêt (Essonne) : collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Milly-la-Forêt
 Montgeroult (Val-d'Oise) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Montgeroult
 Noisy-sur-École (Seine-et-Marne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Noisy-sur-École
 Ormesson (Seine-et-Marne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Ormesson
 Paris () : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Paris
 Paris () : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Passy
 Paris () : église Notre-Dame-de-l'Assomption des Buttes-Chaumont
 Le Plessis-Gassot (Val-d'Oise) : église Notre-Dame-de-l'Assomption du Plessis-Gassot
 Presles-en-Brie (Seine-et-Marne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Presles-en-Brie
 Rungis (Val-de-Marne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Rungis 
 Saulx-les-Chartreux (Essonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge de Saulx-les-Chartreux
 Stains (Seine-Saint-Denis) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Stains
 Vauréal (Val-d'Oise) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Vauréal
 Verrières-le-Buisson (Essonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Verrières-le-Buisson
 Villiers-le-Bâcle (Essonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Villiers-le-Bâcle

Normandie 
 Arques-la-Bataille (Seine-Maritime) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Arques-la-Bataille
 La Ferté-Macé (Orne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de La Ferté-Macé
 Ourville-en-Caux (Seine-Maritime) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Ourville-en-Caux
 Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Sotteville-lès-Rouen
 Tamerville (Manche) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Tamerville
Le Vast (Manche) : église Notre-Dame-de-l'Assomption du Vast

Nouvelle-Aquitaine 
 Baigts (Landes) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Baigts
 Barbazan-Debat (Hautes Pyrénées) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Barbazan-Debat
 Belvès (Dordogne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Belvès
 Carsac-Aillac (Dordogne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Aillac
 Casteljaloux (Lot-et-Garonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Casteljaloux
 Hautefaye (Dordogne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Hautefaye
 Royan (Charente-Maritime) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Royan
 Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Sainte-Marie-de-Ré
 Saint-Geniès (Dordogne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Geniès
 Thiviers (Dordogne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Thiviers
 Vénérand (Charente-Maritime) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Vénérand
 Villefranche-du-Périgord (Dordogne) : Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Villefranche-du-Périgord

Occitanie 
Les Angles (Gard) : église Notre-Dame-de-l'Assomption des Angles
Cadalen (Tarn) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Cadalen
Dénat (Tarn) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Dénat
Dourbies (Gard) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Dourbies
Forgues (Haute-Garonne) :église Notre-Dame-de-l'assomption de Forgues 
Gruissan (Aude) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Gruissan
Maubourguet (Hautes-Pyrénées) : église de l'Assomption de Maubourguet
Montgeard (Haute-Garonne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Montgeard
Montgesty (Lot) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Montgesty
Noailhac (Tarn) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Noailhac
Oust (Ariège) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Vic
Rabat-les-Trois-Seigneurs (Ariège) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Rabat-les-Trois-Seigneurs
Souel (Tarn) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Souel
Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) église Notre-Dame-de-l'Assomption de Villefranche-de-Lauragais

Pays de la Loire 
 Ahuillé (Mayenne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Ahuillé
 Aigrefeuille-sur-Maine (Loire-Atlantique) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Aigrefeuille-sur-Maine
 Alexaine (Mayenne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Alexain
 Boufféré (Vendée) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Boufféré
 Les Brouzils (Vendée) : église Notre-Dame-de-l'Assomption des Brouzils
 La Chapelle-Basse-Mer (Loire-Atlantique) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de la Chapelle-Basse-Mer
 Les Châteliers-Châteaumur (Vendée) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Châtelier-Châteaumur
 La Flocellière (Vendée) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de la Flocellière
 Grandchamp-des-Fontaines (Loire-Atlantique) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Grandchamp-des-Fontaines
 La Haie-Fouassière (Loire-Atlantique) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de la Haie-Fouassière
 Les Landes-Génusson (Vendée) : église Notre-Dame-de-l'Assomption des Landes-Génusson
 Legé (Loire-Atlantique) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Legé
 Livré-la-Touche (Mayenne) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Livré-la-Touche
 Luçon (Vendée) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Luçon
 Montbert (Loire-Atlantique) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Montbert
 Mormaison (Vendée) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Mormaison
 Notre-Dame-de-Monts (Vendée) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Notre-Dame-de-Monts
 Parigné-l'Évêque (Sarthe) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Parigné-l'Évêque
 Riaillé (Loire-Atlantique) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Riaillé
 Saligny (Vendée) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Saligny
 Vouvant (Vendée) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Vouvant

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
 Aix-en-Provence (Puyricard) (Bouches-du-Rhône) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Puyricard
 Antibes (Alpes-Maritimes) : église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Antibes
 Archail (Alpes-de-Haute-Provence) : église Notre-Dame de l'Assomption d'Archail
 Cabriès (Calas) (Bouches-du-Rhône) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Calas
 Champtercier (Alpes-de-Haute-Provence) : église Notre-Dame de l'Assomption de Champtercier
 Gassin (Var) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Gassin
 Giens (Var) : église Saint-Pierre-et-Notre-Dame-de-l'Assomption de Giens
 Lambruisse (Alpes-de-Haute-Provence) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Lambruisse
 Le Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Monêtier-les-Bains
 Nice (Alpes-Maritimes) : église Notre-Dame-de-l'Assomption, dans le monastère de Cimiez
 Reillanne (Alpes-de-Haute-Provence) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Reillanne
 Saint-Julien-du-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Julien-du-Verdon
 Tende (Alpes-Maritimes) : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Tende
 Vergons (Alpes-de-Haute-Provence) : église Notre-Dame de l'Assomption de Vergons

Guadeloupe 
 Petit-Bourg : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Petit-Bourg
 Pointe-Noire : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Pointe-Noire
 Les Saintes : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Terre-de-Haut

Guyane 
 Sinnamary : église de Notre-Dame de l'assomption de Sinnamary

Martinique 
 Sainte-Marie : Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Sainte-Marie (Martinique)

La Réunion 
 Saint-Denis : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Denis
 Sainte-Marie : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Sainte-Marie

Saint-Barthélemy (Antilles françaises) 
 église Notre-Dame-de-l'Assomption à Gustavia

Italie

Vallée d'Aoste 
 Morgex : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Morgex
 Villeneuve : ancienne église Notre-Dame-de-l'Assomption de Villeneuve

Autres pays 
 Hongrie : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Budavár à Budapest
 Maroc : église Notre-Dame-de-l'Assomption de Tanger
 Russie : Église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Astrakhan
 Suisse : basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Neuchâtel (canton de Neuchâtel)
 Suisse : collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Romont (canton de Fribourg)

Sanctuaires 
 monument Notre-Dame-de-l'Assomption, à Rogersville, au Nouveau-Brunswick (Canada).

École 
 collège Notre-Dame-de-l'Assomption, à Nicolet, Québec, Canada

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de vocable chrétien